Charlotte von Braunschweig ist der Name folgender Personen:

 Charlotte Christine von Braunschweig-Wolfenbüttel (1694–1715), Prinzessin von Braunschweig-Wolfenbüttel, Zarewna von Russland
 Charlotte Felicitas von Braunschweig-Lüneburg (1671–1710), durch Heirat Herzogin von Modena

siehe auch:
 Philippine Charlotte von Preußen (1716–1801), preußische Prinzessin und durch Heirat Herzogin zu Braunschweig und Lüneburg sowie Fürstin von Braunschweig-Wolfenbüttel
 Sophie Charlotte zu Mecklenburg-Strelitz (1744–1818) durch Heirat Königin Charlotte zur Königin von Großbritannien und von Irland (seit 1801 vom Vereinigten Königreich Großbritannien und Irland) sowie Kurfürstin von Braunschweig-Lüneburg und später Königin von Hannover